Pobiedna (gromada w powiecie lubańskim)
 Pobiedna (gromada w powiecie rawskim)